Лига ветеранов Освободительной войны (; Движение участников Освободительной войны, до 1933 года Эстонский союз участников Освободительной войны, сокр. «вапсы» (эст. vapsid)) — националистическое движение в Эстонии.

Основано в 1929 году демобилизованными военными, которые в условиях начавшегося экономического кризиса были недовольны властями. Вначале много сторонников движения было и среди офицеров действительной службы (генералы Эрнст Пыддер и Йоханнес Орасмаа (Роска)), которые по закону должны были уйти, когда в 1930 движение превратилось в политическую организацию, требовавшую радикальных изменений в государственном строе Эстонии.

В 1930—1934 руководителем движения был генерал-майор в отставке Андрес Ларка, а его заместителем и действительным вождём — молодой адвокат, младший лейтенант запаса Артур Сирк, участвовавший в Освободительной войне школьником-добровольцем. Многие лозунги и методы были заимствованы у подобных движений в Финляндии и Германии; скоро стали принимать и так называемых поддерживающих членов, которые не участвовали в Освободительной войне. В 1933 союз был распущен, но вскоре была сформирована организация-преемник (Движение участников Освободительной войны), которая сохранила и усиливала политическое влияние. В условиях экономического и обостряющегося внутриполитического кризисов движение выросло, усилилось и смогло повлиять на народные массы так, что дважды (в августе 1932 и в июне 1933) народом на референдумах был отклонён проект новой конституции, предлагавшийся потерявшим свой авторитет Госсобранием.

Вместо этих умеренных проектов вапсы выдвинули свой радикальный и авторитарный проект, который в октябре 1933 был принят подавляющим большинством участвовавших в референдуме. Победив на нём, движение рассчитывало далее получить пост главы государства и большинство в парламенте, установив таким образом свою диктатуру. Кандидатами на намеченные весной 1934 выборы были выдвинуты от вапсов генерал Ларка, от партий центра генерал Йохан Лайдонер, от аграриев Константин Пятс и от социалистов Аугуст Рей. Опасаясь возможной гражданской войны и умело использовав свои новые полномочия, Пятс договорился с Лайдонером, который снова возглавил эстонскую армию, ввёл 12 марта 1934 военное положение, совершил государственный переворот, после которого запретил Движение вапсов, активные деятели которого были арестованы.

Окончательный удар движению был нанесён раскрытием так называемого заговора Кадака теэ (по названию улицы в Таллине); возможно, что при этом дело не обошлось без провокации со стороны администрации Пятса. После этого все руководители движения были приговорены военным судом к каторге. Сирк, бежавший в ноябре 1934 из Таллинской тюрьмы за границу, погиб при загадочных обстоятельствах в Люксембурге. Осуждённые вапсы были освобождены по амнистии в мае 1938 года.

Некоторые историки называют организацию вапсов фашистской или профашистской, так как их националистическая и проавторитарная идеология имела некоторые совпадения с политикой нацистов Гитлера.

Примечания

Литература 
 Andres Kasekamp. 2000. The Radical Right in Interwar Estonia. London: Palgrave Macmillan, ISBN 0-312-22598-9
 

Политические партии межвоенной Эстонии
Эстонский национализм
Ветеранские организации
Антикоммунистические организации
Националистические организации
Политические партии, основанные в 1929 году